Ryan Anderson (n. 1987) – cestista canadese
 Ryan James Anderson (n. 1988) – cestista statunitense
 Ryan Anderson (n. 1992) – cestista statunitense
 Ryan Anderson – ciclista canadese
 Ryan Anderson –  giocatore di football americano statunitense
 Ryan Anderson – tiratore statunitense